Владимир Голови́н:
 Головин, Владимир Александрович (1922—1989) — генерал-лейтенант КГБ.
 Головин, Владимир Иванович (1835—1892) — российский публицист и переводчик.
 Головин, Владимир Иванович (1940—2010) — советский и российский киноактёр.
 Головин, Владимир Иванович (1913—1976) — советский актер.
 Головин, Владимир Порфирьевич (1909—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.